Автономное сообщество и провинция Астурия (, ) включает в себя 78 муниципалитетов. Статус автономного сообщества провинция Астурия получила согласно Конституции Испании от 1978 года. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Астурии также объединены в восемь комарок: Овьедо (21 муниципалитет), Эо-Навия (17), Орьенте (14), Авилес (10),  (5), Нарсеа (5),  (3) и  (3).

Автономное сообщество и провинция Астурия занимает площадь в 10 603,57 км² и имеет население в  жителей (2019). Столица автономного сообщества — город Овьедо, который также является его крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Астурии — Кангас-дель-Нарсеа (823,57 км²), а самый маленький — Норенья (5,29 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты Астурии, их названия на испанском и астурийском языках, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся.

Карта 
На административной карте автономного сообщества Астурия указано расположение центров его муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Мурос-де-Налон
 2 — Корвера-де-Астурьяс
 3 — Санто-Адриано
 4 — Рибера-де-Арриба
 5 — Сан-Мартин-дель-Рей-Аурелио
 6 — Бименес
 7 — Вильянуэва-де-Оскос
 8 — Сан-Мартин-де-Оскос
 9 — Санта-Эулалия-де-Оскос
 10 — Сото-дель-Барко
 11 — Лас-Регерас

Примечания

Ссылки 

 
 

Астурия
Астурия
Астурия